JI poate fi:

 Jigawa, stat în Nigeria, codul ISO 3166-2:NG
 Al Jfara, district în Libia, codul ISO 3166-2:LY
 Jizzakh, provincie în Uzbekistan, codul ISO 3166-2:UZ

Legături externe 
 
  „JI” la acronymfinder.com